Rigócsőr királyfi, a Grimm-fivérek meséje.
 Rigócsőr királyfi, 1965-ben készült német mesefilm.
 Rigócsőr királyfi, 1984-ben készült csehszlovák-német mesefilm.